Evi Sachenbacher-Stehle (ur. 27 listopada 1980 w Traunstein) – niemiecka biegaczka narciarska i biathlonistka, pięciokrotna medalistka olimpijska, sześciokrotna medalistka mistrzostw świata, trzykrotna zwyciężczyni zawodów Puchar Świata.

Od sezonu 2012/2013 zaczęła startować w biathlonie.

Kariera 
Pierwsze olimpijskie sukcesy odniosła na igrzyskach w Salt Lake City, gdzie zdobyła srebrny medal w sprincie techniką dowolną oraz złoty w sztafecie 4 × 5 km. Podczas igrzysk olimpijskich w Turynie niemiecka sztafeta 4 × 5 km z Sachenbacher-Stehle w składzie zdobyła srebrny medal. W 2010 r. na igrzyskach w Vancouver wywalczyła wraz z Claudią Nystad złoty medal olimpijski w sprincie drużynowym techniką dowolną oraz srebrny w sztafecie 4 × 5 km.

Pierwszy medal mistrzostw świata zdobyła w sztafecie 4 × 5 km podczas mistrzostw w Ramsau w 1999 r. Na mistrzostwach świata w Val di Fiemme wywalczyła złoty medal w sztafecie oraz srebrny w biegu łączonym na 10 km. Z mistrzostw świata w Sapporo przywiozła srebrne medale w sztafecie oraz sprincie drużynowym. Podczas mistrzostw świata w Libercu wraz z koleżankami ponownie wywalczyła wicemistrzostwo świata w sztafecie 4 × 5 km.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2005/2006, kiedy to zajęła 4. miejsce w klasyfikacji generalnej, a w klasyfikacji biegów dystansowych była piąta. Ponadto zdobyła srebrny medal w sztafecie i brązowy w biegu na 15 km na mistrzostwach świata juniorów w Saalfelden. Rok później, na mistrzostwach świata juniorów w Štrbskim Plesie wywalczyła złoty medal w biegu na 15 km techniką klasyczną oraz brązowy w biegu na 5 km techniką dowolną.

Podczas ZIO 2014 w Soczi startując w biathlonie osiągnęła 4. miejsce w biegu masowym. Następnie kontrola medyczna wykryła zastosowanie przez nią niedozwolonego środka dopingującego. 16 lipca 2014 Sachenbacher-Stehle otrzymała karę dwuletniej dyskwalifikacji przez IBU.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej 
 sezon 1998/1999: 44.
 sezon 1999/2000: 49.
 sezon 2000/2001: 43.
 sezon 2001/2002: 16.
 sezon 2002/2003: 4. 
 sezon 2003/2004: 11.
 sezon 2004/2005: 14.
 sezon 2005/2006: 4. 
 sezon 2006/2007: 9. 
 sezon 2007/2008: 10. 
 sezon 2008/2009: 17. 
 sezon 2009/2010: 16. 
 sezon 2010/2011: 60.

Miejsca na podium w zawodach

Miejsca w poszczególnych zawodach 
stan na 16 marca 2014

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie FIS-u 
  

Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 1999
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2003
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2005
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2002
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieckie biathlonistki
Niemieccy medaliści olimpijscy
Niemieccy sportowcy ukarani za doping
Urodzeni w 1980